Amma kan syfta på:

 Amma (djur) – ett släkte tvåvingar
 Amma (gud) – en afrikansk gud
 Amma (yrke) – ett yrke
 Amma ett spädbarn, se amning

Personer 
 Mata Amritanandamayi eller Amma (född 1953), en sydindisk kvinnlig guru, känd som "det kramande helgonet".
 Amma Padmavati (född 1954), en sydindisk kvinnlig guru, hustru till Kalki Bhagavan.
 Amma Sri Karunamayi (född 1958), en sydindisk kvinnlig guru.